Aasmäe est un patronyme estonien pouvant désigner :
  (1951-2014), géographe et politicien estonien ;
  (née en 1988), chanteuse estonienne ;
  (né en 1972), skieur cross-country estonien ;
  (née en 1947), linguiste russo-estonienne.

 Ääsmäe, village estonien du comté de Harju

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien